Die Antalya Open 2019 waren das 164. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 7. bis 9. November 2019 im Limak Atlantis Resort in Antalya statt und bildeten den Abschluss des Euro-Tour-Jahres 2019. Nach den Turkey Open 1999 war es das zweite Euro-Tour-Turnier in der Türkei.

Sieger wurde der Este Denis Grabe, der im Finale den Albaner Eklent Kaçi mit 9:2 besiegte. Den dritten Platz belegten Fjodor Gorst und David Alcaide.

Modus 
Die 181 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Preisgeld

Finalrunde

Weblinks 
 Antalya Open 2019 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2019
Billardturnier in Antalya